Collezione – raccolta di oggetti di una particolare categoria, oggetto di collezionismo
 Collezione – serie di dati in statistica
 Collezione – collana editoriale di testi appartenenti allo stesso genere o argomento
 Collezione – insieme dei modelli per una stagione presentati da uno stilista o una casa di moda
 Collezione – insieme delle opere d'arte di un museo o una galleria d'arte.
 Collezione – album dei Nomadi del 1976
 Collezione – album di Riccardo Fogli del 1982
 Collezione – album di Angelo Branduardi del 1986
 Collezione – album di Anna Oxa del 2001
 Collezione – album di Marco Masini del 2001
 Collezione – album di Mario Merola del 2005